Il singolare  dell'Open de Nice Côte d'Azur 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Richard Gasquet era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Nicolás Almagro ha sconfitto in finale Victor Hănescu per 65-7, 6-3, 6-3.

Teste di serie
Lr prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  David Ferrer (quarti di finale)
  Tomáš Berdych (semifinali)
  Nicolás Almagro (campione)
  Andy Roddick (ritiro a causa di lesioni della spalla)

 Aleksandr Dolgopolov (semifinali)
 Marcos Baghdatis (primo turno)
 Serhij Stachovs'kyj (secondo turno)
 Fabio Fognini (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Open de Nice Côte d'Azur 2011
ATP World Tour 2011